Sittard steht für:
 Sittard, Stadt in den Niederlanden
 Sittard, Stadtteil von Viersen in Nordrhein-Westfalen, siehe Sittard (Viersen)
 Sittard, Ortsteil des Mönchengladbacher Stadtteils Rheindahlen in Nordrhein-Westfalen, siehe Sittard (Mönchengladbach)

Sittard ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Sittard (1878–1942), deutscher Kantor und Organist
 Josef Sittard (1846–1903), deutscher Musikpädagoge und Musikwissenschaftler
 Matthias von Sittard (auch Zittardus, Citardus, Citharius; 1522–1566), dominikanischer Theologe, Schriftsteller und kaiserlicher Hofprediger
 Godefridus Sittartz (1650–1718), Superior der Jesuitenniederlassung in Arnsberg

Siehe auch:
 Sittart